TV Independência pode ser:

 RIC TV - rede de televisão brasileira sediada em Curitiba, Paraná, anteriormente TV Independência, cujas emissoras próprias de mesmo nome são:
 RIC TV Curitiba - emissora de televisão sediada em Curitiba, Paraná, anteriormente TV Independência Curitiba
 RIC TV Londrina - emissora de televisão sediada em Londrina, Paraná, anteriormente TV Independência Londrina
 RIC TV Maringá - emissora de televisão sediada em Maringá, Paraná, anteriormente TV Independência Maringá
 RIC TV Oeste - emissora de televisão sediada em Toledo, Paraná, anteriormente TV Independência Sudoeste

 Ou ainda
 Bem TV - emissora de televisão sediada em Tangará da Serra, Mato Grosso, anteriormente TV Independência
 RPC Guarapuava - emissora de televisão sediada em Guarapuava, Paraná, anteriormente TV Independência Guarapuava
 TV Água Boa - emissora de televisão sediada em Barra do Bugres, Mato Grosso, anteriormente TV Independência

Independência